Bengt Broms ist der Name folgender Personen:

* Bengt Broms (Bauingenieur) (* 1928), schwedischer Bauingenieur für Geotechnik
 Bengt Broms (Jurist) (* 1929), finnischer Rechtswissenschaftler